Diphiring (Metsimotlhabe), località del Botswana
Diphiring (Kanye), località del Botswana